Александр Москаленко:
 Москаленко, Александр Васильевич (род. 1964) — казахстанский футболист, тренер.
 Москаленко, Александр Викторович (род. 1988) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Москаленко, Александр Иванович (1914—1972) — советский хозяйственный деятель.
 Москаленко, Александр Николаевич (род. 1969) — российский прыгун на батуте.